Jacques Normand kan syfta på bland andra:

* Jacques Normand (1848–1931), fransk författare
 Jacques Normand (1922–1998), kanadensisk skådespelare, komiker och sångare